

Дубровка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Дубровка — село, Федоровський район, Костанайська область

Дубровка — гора в П'ятигорську
 Дубровка — селище міського типу, Дубровський район, Брянська область
 Дубровка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Дубровка — селище, Білохолуницький район, Кіровська область
 Дубровка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Дубровка — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Дубровка — село, Зирянський район, Томська область
 Дубровка — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Дубровка — виселок, Каракулинський район, Удмуртія
 Дубровка — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Дубровка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Дубровка — присілок, Параньгинський район, Марій Ел
 Дубровка — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Дубровка — мікрорайон міста Сарапул, Удмуртія
 Дубровка — селище, Славський район, Калінінградська область
 Дубровка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Дубровка — селище, Яшкинський округ, Кемеровська область
 Дубровка — станція Московського метрополітену

Див. також 
 Дубрівка
 Дібрівка
 Дубравка